Dialectica är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Walsingham 1897. Dialectica ingår i familjen styltmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Styltmalar
Dialectica